Отравление в Солсбери () — британский телевизионный мини-сериал 2020 года, рассказывающий об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери весной 2018 года и о последствиях этого события. Премьера прошла 14 июня 2020 года на BBC One.

В ролях 
 Энн-Мари Дафф — Трейси Дашкевич
 Уильям Хьюстон — Тед Дашкевич
 Рейф Сполл — Ник Бейли
 Аннабель Шоли — Сара Бейли

Сюжет 
В основу сюжета мини-сериала легли реальные события — отравление россиян Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Согласно официальному синопсису, в мини-сериале рассказывается о том, «как обычные люди и общественные службы реагируют на внезапно возникшую нештатную ситуацию, демонстрируя чудеса героизма». Главные герои — полицейский, представитель городских властей и одна из пострадавших, умершая через несколько месяцев после отравления Скрипалей.

Производство 
Предварительная работа над мини-сериалом заняла примерно год: его авторы много общались с жителями Солсбери, чтобы больше узнать о событиях марта 2018 года. Трейлер «Отравления» появился 1 июня 2020 года. Премьера состоялась 14—16 июня на канале BBC One.

Ожидание и реакция 
Критик Егор Москвитин ещё до премьеры мини-сериала написал, что он вряд ли будет интересен российскому зрителю: сюжет сосредоточен не на Скрипалях, а на британцах, и в нём нет геополитики. При этом у британских зрителей есть определённый интерес к этому проекту.

Примечания 

Телесериалы Великобритании 2020-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2020 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2020 году
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Политические телесериалы Великобритании
Телесериалы о полицейских Великобритании
Телесериалы о шпионах
Телесериалы Би-би-си
Драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Англии
Телесериалы, основанные на реальных событиях
Телесериалы на английском языке